Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2022 – rozgrywki o siatkarski Puchar Estonii zorganizowane przez Estoński Związek Piłki Siatkowej (Eesti Võrkpalli Liit, EVL). Zainaugurowane zostały 9 października. Brało w nich udział 10 klubów z ligi bałtyckiej i I ligi.

Rozgrywki składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym w formie dwumeczów, z wyjątkiem finału, w którym rozegrano jedno spotkanie.

Finał odbył się 17 grudnia w hali sportowej Uniwersytetu w Tartu (Tartu Ülikooli spordihoone). Po raz piąty Puchar Estonii zdobył klub , który w finale pokonał .

Puchar Estonii 2022 rozgrywany był ku pamięci Aadu Luukasa, przewodniczącego Estońskiego Związku Piłki Siatkowej w latach 1997-2006.

System rozgrywek 
Rozgrywki o Puchar Estonii 2022 składały się z 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Drabinka turniejowa powstała w drodze losowania zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej. Losowanie odbyło się 9 września. Finaliści Pucharu Estonii 2021 byli rozlosowani z numerami 1 albo 2, pozostali uczestnicy ligi bałtyckiej – z numerami 3 lub 4, natomiast drużyny z I ligi, które zgłosiły się do rozgrywek – z numerami od 5 do 10.

Drużyny wylosowane z numerami od 7 do 10 rozgrywki rozpoczynały od 1/8 finału, pozostałe zespoły natomiast od ćwierćfinałów.

1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały grane były w postaci dwumeczów. O awansie decydowała liczba zdobytych punktów meczowych. Za zwycięstwo 3:0 lub 3:1 drużyna otrzymywała 3 punkty, za zwycięstwo 3:2 – 2 punkty, za porażkę 2:3 – 1 punkt, natomiast za porażkę 1:3 lub 0:3 – 0 punktów. Jeżeli po rozegraniu dwumeczu obie drużyny miały taką samą liczbę punktów, rozgrywany był tzw. złoty set grany do 15 punktów z dwoma punktami przewagi jednej z drużyn.

Zwycięzcy w parach półfinałowych rozegrali jedno spotkanie finałowe o Puchar Estonii. Nie odbywał się mecz o 3. miejsce.

Drużyny uczestniczące

Drabinka 

Źródło:

Rozgrywki

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w Estonii
2022 w piłce siatkowej